Градиште (као фортификација) може да се односи на следеће:

 Градина (археологија), рушевина старе тврђаве
 Земљано утврђење (тип опидума)

Тврђаве